Morway ist der Familienname von:
 David Morway, US-amerikanischer Basketballfunktionär
 Kecia Morway (* 1991), US-amerikanische Fußballspielerin